Thierry IV peut désigner :
 Thierry IV (~713-737), roi des Francs ;
 Thierry IV de Frise occidentale (1016-1049), comte en Frise occidentale de 1039 à 1049 ;
 Thierry IV de Lorraine (?-1181), évêque de Metz de 1174 à 1179 ;
 Thierry IV de Clèves (1160/1170-1198), comte de Clèves ;
 Thierry IV de Lusace (1260-1307), comte de Pleissnerland en 1282, puis margrave de Lusace en 1288/1291 jusqu'en 1303 et d'Osterland en 1291, enfin Landgrave de Thuringe jusqu'à sa mort ;
 Thierry IV de Valkenburg ou Thierry IV de Fauquemont (~1310-1346), seigneur de Fauquemont et Montjoie.